Кубок угорської ліги 2012–2013 — 6-й розіграш Кубка угорської ліги. У змаганні брали участь 20 команд. Титул вперше здобув Ференцварош.

Перший раунд 
Матчі були зіграні з 4 вересня до 5 грудня 2012 року.

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Група E 

|valign="top"|

Чвертьфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 лютого/6 березня 2013

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/23 березня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/24 березня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок угорської ліги на soccerway 

2012–2013
2012 у футболі
2013 у футболі
2012 в угорському спорті
2013 в угорському спорті